ПАО «Таттелеком» — крупнейший универсальный оператор связи с штаб-квартирой в Казани, предоставляющий услуги фиксированной телефонии, доступа в Интернет по различным технологиям, цифрового и кабельного телевидения, мобильной связи.
Суммарно услугами ПАО «Таттелеком» пользуются свыше 1,8 млн.абонентов.

История 
Образовано 22 июля 2003 в процессе приватизации ГУП УЭС «Таттелеком».

В состав компании входят управление и 6 филиалов. Является крупнейшим на территории республики оператором проводной электросвязи, предоставляющим услуги зоновой, местной телефонной связи, и документальной, проводного вещания, передачи данных (в том числе доступ в сеть Интернет), а также телематические услуги.

В сентябре 2006 года запущен проект высокоскоростного интернета ADSL под торговой маркой «Летай».

В декабре 2009 года компания первой в Татарстане запустила проект IP-TV (цифрового интерактивного телевидения) под торговой маркой «Летай ТВ».

Также развивает на территории Татарстана проект, включающий построение более 1 тыс. публичных точек доступа Wi-Fi.

В 2012 году был запущен виртуальный оператор сотовой связи «Летай» на базе компании СМАРТС.

В июле 2013 года ПАО «Таттелеком» полностью выкупило у ОАО «СМАРТС» компанию «СМАРТС — Казань», предоставляющую услуги сотовой связи на территории Татарстана. 7 ноября Федеральная антимонопольная служба разрешила компании приобретение 100 % голосующих акций ЗАО «Шупашкар-GSM» и ЗАО «СМАРТС-Уфа», однако сделки не были совершены («СМАРТС-Уфа» была куплена МТС, на «Шупашкар-GSM» претендовал Билайн, однако сделка не состоялась, в конечном итоге её купил МегаФон).

В январе 2014 года ПАО «Таттелеком» была вручена первая в России лицензия на использование частот 1800 МГц для сетей LTE. В июле 2014 года компания запустила LTE в коммерческую эксплуатацию.

В мае 2015 года была завершена реорганизация в форме присоединения ЗАО «СМАРТС — Казань» к ПАО «Таттелеком». В 2015 году ЗАО «СМАРТС — Казань» преобразовано в ООО «Твои мобильные технологии» (ООО «ТМТ»).

7 мая 2019 года, согласно решению совета директоров ПАО «Таттелеком», должность генерального директора ПАО «Таттелеком» занял Нурутдинов Айрат Рафкатович.

В 2020 году компания начала активную реализацию проекта строительства сетей для подключения абонентов по технологии GPON, то есть с использованием персонального волоконно-оптического кабеля, который заводится в дома пользователей. Благодаря такой технологии достигается скорость доступа до 500 Мбит/с и выше.

В том же 2020 году ПАО «Таттелеком» вышло в новый для себя сегмент, запустив новый продукт — IP-домофонию с видеонаблюдением и управлением через смартфон. Программное обеспечение для IP-домофонии создано собственным центром внутренней разработки компании.

Собственники и руководство 
Крупнейшим акционером ПАО «Таттелеком» является АО «Связьинвестнефтехим» (87,21 % акций) , принадлежащее правительству Республики Татарстан (100 % акций).

Показатели деятельности

Финансовые показатели 

Количество абонентов в 2019 году (по данным на 1 января 2020 года):
 Фиксированной связи — ~639,649 тыс.абонентских устройств.
 Цифровые телекоммуникационные услуги (включает в себя «платное телевидение») — 988,690 тыс.абонентов.
 Мобильной связи — 724 000 абонентов
 Широполосный интернет — 580 000 абонентов

Структура доходов ПАО «Таттелеком» в 2017 году:
 Цифровые телекоммуникационные услуги — 51 %
 Телефонная связь — 29 %
 Услуги пропуска трафика — 4 %
 Аренда инфраструктуры — 8 %
 Прочие услуги — 8 %
 
Количество базовых станций сотовой связи к концу 2017 года составило более 2500 шт. на территории Республики Татарстан.
Доля ПАО «Таттелеком» фиксированной телефонной связи составляет 78 %.

Примечания

Ссылки 
 Сообщество ВКонтакте
 Услуги компании
 Официальный сайт компании Таттелеком

Компании Татарстана
Интернет-провайдеры России